Суперкубок Румунії з футболу 2021 — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 липня 2021 року між чемпіоном Румунії клубом ЧФР (Клуж-Напока) і володарем кубка Румунії клубом КС Університатя (Крайова).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2021
Румунія
Липень 2021
2021 у румунському спорті